8-й чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин прошёл с 9 по 16 мая 2009 года в городе Куантан (Малайзия). В турнире приняло участие 7 сборных.

Чемпионами стала в 3-й раз в своей истории сборная Южной Кореи, победив в финале сборную Пакистана со счётом 1:0. Бронзовым призёром стала сборная Китая, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 7:6 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 3:3).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2010. Путёвку на чемпионат получала одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Южной Кореи.

Подготовка к чемпионату 
Предварительно чемпионат планировалось провести в Дубае (ОАЭ), как было решено на совещании Азиатской федерации в 2008. Однако, место проведения чемпионата было изменено на Куантан из-за невозможности вовремя подготовить к соревнованиям стадион «Dubai Sports City» в Дубае.

Изменилось также количество участвующих команд. Планировалось участие восьми команд, но сборная Омана отказалась от участия в чемпионате и была заменена на сборную Шри-Ланки, которая тоже снялась с чемпионата за несколько дней до его начала. Чтобы спешно не менять расписание игр, было решено оставить семь команд.

Основным спонсором чемпионата выступила авиакомпания AirAsia, потратив на спонсорство 500 тысяч малайзийских ринггитов.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Награды

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 2009

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2009
Спорт в Малайзии в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Куала-Лумпуре
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Май 2009 года
Чемпионаты Азии в 2009 году
Чемпионаты Азии в Малайзии